Ел Кордон има више значења:

 Ел Кордон (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кордон (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кордон (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кордон (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кордон (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кордон (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Кордон (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Кордон (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Кордон (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кордон (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику